Нововодяное — название населённых пунктов на Украине:

 Нововодяное — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Нововодяное — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.
 Нововодяное — село в Знаменском районе Кировоградской области.
 Нововодяное — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Нововодяное — село в Кременском районе Луганской области.